Visby kan henvise til flere stednavne:
 Visby – by i Sverige
 Visby (Flødstrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Flødstrup Sogn, Nyborg Kommune
 Visby (Tønder Kommune) – en landsby og et ejerlav i Visby Sogn, Tønder Kommune
 Visby (Thisted Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Visby Sogn, Thisted Kommune

Se også 

 Carl Holger Visby